HAT-P-30 (WASP-51) — звезда, которая находится в созвездии Гидры на расстоянии около 629 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HAT-P-30 — относительно молодой (около 1 млрд лет) медленно вращающийся жёлтый карлик, который имеет массу и радиус, равные 1,24 и 1,21 солнечных соответственно.

Планетная система

Примечания

Ссылки 
 HAT-P-30 на сайте Планетные системы
 HAT-P-30 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы
HATNet